Радама II (), до царствования Ракуту (23.09.1829 г. — 12.05.1863 г., Антананариву, Мадагаскар) — король Имерины с 1861 по 12.05.1863 гг.

Биография

Ранние годы 
Ракуту родился 23 сентября 1829 года и считался официально сыном короля Радамы I, хотя король Радама I умер за девять месяцев до его рождения. Его матерью была королева Ранавалуна I. Историки считают, что Ракуту был сыном любовника Ранавалуны I молодого офицера Андриамихадза. После смерти короля Радамы I мать Ракуту взошла на королевский престол.
Время правления Ранавалуны I характеризуется попыткой восстановления традиционных малагасийских культурных ценностей и ликвидации европейского влияния. В 1857 году произошла попытка государственного переворота, спровоцированная Жозеф-Франсуа Ламбером, который хотел возвести на королевский трон Ракуту, открытого европеизации. Все участника заговора понесли тяжелые наказания. Сам принц Ракуту был посажен под стражу во дворце. После естественной смерти Ранавалуны I в 1861 году Ракуту наследовал королевский трон Имерины.

Правление 
После коронации Ракуту стал называться королём Имерины Радама II. Он открыл Мадагаскар иностранным государствам и заключил договоры о дружбе с Великобританией и Францией. Эти соглашения носили для Имерины неравноправный характер. Иностранцы получили широкие права, схожие с режимом капитуляций в Османской империи. Французская Компания Ламбера (Радама стал её пайщиком) получила право на разведку и эксплуатацию всех природных богатств страны. Ей были обещаны обширные земельные концессии. Эти привилегии были оформлении юридически 12 сентября 1862 года в виде «Хартии Ламбера». Радама II отменил все торговые пошлины, ранее служившие важной статьёй государственных доходов. Он отдал также приказ о роспуске регулярного войска. Прекратились преследования христиан, и в страну стали прибывать многочисленные европейские христианские миссионеры. Его действия по быстрой европеизации страны привели к недовольству среди военных, которые устроили заговор, задушив Радаму II 12-го мая 1863 года. После его смерти на Мадагаскаре возникли слухи, что он остался жив и скрывался на западном побережье острова. Эти слухи привели к многочисленным беспорядкам в Антананариву.

После смерти Радамы II королевский трон заняла его жена Расухерина. Следовавшие за Радамой II монархи находились под жёстким контролем мадагаскарской знати.

Во время его правления Римско-Католическая Церковь активно влияла на Радаму II, чтобы получить себе преференции при распространении католицизма на острове.

Примечания

Источник 
 Françoise Raison-Jourde, Bible et pouvoir à Madagascar au 19e siècle, Karthala, Paris, 1991, 848 pages.
 Raymond Delval, Radama II, prince de la renaissance malgache, 1861—1863, Éditions de l'École, Paris, 1972, 959 pages.
 R.P. Henry de Régnon, Madagascar et le roi Radama II, Paris, 1863, 204 pages.

Ссылки 
 Список правителей Мадагаскара

Монархи, убитые в XIX веке